Sparkassen Cup 1999 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на закрытых кортах с ковровым покрытием.

Турнир-1999 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 2-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Лейпциге с 1 по 7 ноября 1999 года. Турнир являлся одним из последних соревнований WTA в зале осенью того сезона, предваряющих Итоговый чемпионат.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Мари Пьерс (№ 6 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Натали Тозья выигрывает 2й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре ассоциации.
 Квета Грдличкова со 2й попытки уступает в решающем матче турнира ассоциации. Оба этих соревнования начинались для чешки с отборочного турнира.

Парный разряд

Факты 
 Лариса Нейланд выигрывает свой 5й титул в сезоне и 65й за карьеру в туре ассоциации.
 Мари Пьерс выигрывает свой 2й титул в сезоне и 7й за карьеру в туре ассоциации.

Ссылки

См. также 
 Sparkassen Cup

 WTA Тур 1999

 Серия турниров 2-й категории WTA

 Портал: Теннис

Германия
Теннис
Ноябрь 1999 года
1999